Il singolare del torneo di tennis Itu Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Laurendeau che ha battuto in finale Dácio Campos 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Cássio Motta (secondo turno)
 Jorge Lozano (secondo turno)
 Danilo Marcelino (primo turno)
 Dan Cassidy (quarti di finale)

 Bret Garnett (primo turno)
 Martin Laurendeau (Campione)
 David Wheaton (quarti di finale)
 Fernando Roese (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Itu Challenger 1989